Le nom Moncouche est un hydronyme du Québec, Canada:

 Digue de Moncouche, Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean  ;
 Lac-Moncouche, un territoire non organisé, MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Baie Moncouche, Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Lac Moncouche (Mont-Valin), Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Lac Moncouche, Lac-Moncouche (territoire non organisé), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Petit lac Moncouche, Lac-Moncouche (territoire non organisé), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Petit lac Moncouche, Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Rivière Moncouche, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale.

Voir aussi 
 Rivière Simoncouche, se déversant dans la baie Moncouche.